El Anasser est une commune algérienne de la wilaya de Bordj Bou Arreridj,
 El Ancer est une commune algérienne de la wilaya de Jijel,
 El Ançor est une commune algérienne de la wilaya d'Oran.